

Кларкс-Гілл — місто, штат Індіана
 Кларкс-Гілл — переписна місцевість, штат Південна Кароліна